Адель () — британская певица, автор-исполнитель и поэт, дебютный альбом которой вышел в 2008 году. К 2017 году певица записала более пятидесяти песен, включая композиции из трёх студийных альбомов, двух мини-альбомов и кавер-версии песен других исполнителей.

Дебютный студийный альбом певицы — 19 — состоял из двенадцати песен, написанных исполнительницей в сотрудничестве с такими авторами, как , , Леон Митчелс, Джефф Сильверман, Ник Мовшон и Клэй Холли. Альбом также включает кавер-версию на песню Боба Дилана . Во время записи альбома 19 исполнительница также приняла участие в записи песни «My Yvonne» при участии британского музыканта Джека Пеньяте для его дебютного альбома . В этом же году Адель исполнила песню  американской рок-группы «The Raconteurs» в рамках турне в поддержку альбома 19, также включив композицию в подарочное издание своего дебюта. Также трек в исполнении Адель является би-сайдом к оригинальной версии группы.

В 2009 году Адель записала песню «Every Glance» при участии Джека Пеньяте для его второго студийного альбома . В этом же году исполнительница приняла участие в записи песни  совместно с австралийским музыкантом Дэниелом Мерриуизером для его дебютного альбома .

В январе 2011 года Адель выпустила второй студийный альбом 21, включивший в себя одиннадцать песен, написанных певицей в сотрудничестве с такими авторами, как Пол Эпуорт, Райан Теддер, Дэн Уилсон, Фрейзер Смит, Фрэнсис Уайт и . Большинство песен на альбоме были спродюсированы Риком Рубином. На пластинку также вошла кавер-версия песни британской рок-группы The Cure «Lovesong». В октябре 2012 года состоялся релиз песни «Skyfall», записанной Адель для фильма Бондианы с одноименным названием. Композиция была написана Полом Эпуортом и самой исполнительницей. В ноябре 2015 года состоялся релиз третьей пластинки певицы, 25, включившей в себя одиннадцать треков, написанных Адель в сотрудничестве с такими авторами, как Грег Кёрстин, Макс Мартин, Shellback, Пол Эпуорт, Тобиас Джиссо-младший, Райан Теддер, Danger Mouse, , Бруно Марс, Филип Лоуренс, Кристофер Броуди, Линда Перри и Рик Ноуэлс.

Список песен 

Синглы выделены жёлтым цветом. Студийные альбомы выделены синим цветом. Остальные релизы выделены оранжевым цветом.

Кавер-версии 

В 2008 году Адель записала кавер-версию на песню американского автора-исполнителя Боба Дилана , вошедшую на дебютный студийный альбом певицы 19. Также Адель записала кавер, впоследствии вошедший на 19, на песню Сэма Кука , написанную Делем Серино и  в 60-х годах 20 века. 2011 году исполнительница записала кавер-версию на песню британской рок-группы The Cure «Lovesong», впоследствии вошедшую на второй студийный альбом Адель 21. Трек был написан Робертом Смитом и Саймоном Гэллапом.

Студийные альбомы выделены синим цветом.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Адель
Адель